Либохора — название сёл и реки в Львовской области Украины:

 Либохора — село в Самборском районе 
 Либохора — село в Стрыйском районе
 Либохора — река в Самборском районе